Филинская — деревня в Сямженском районе Вологодской области.

Входит в состав Житьёвского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — центр Филинского сельсовета.

Расстояние до районного центра Сямжи по автодороге — 21,5 км, до центра муниципального образования Житьёва по прямой — 9 км. Ближайшие населённые пункты — Корниловская, Спасское, Алферовская.

По переписи 2002 года население — 213 человек (108 мужчин, 105 женщин). Преобладающая национальность — русские (97 %).

Примечания

Ссылки 
 
 Филинская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сямженского района